O 2º Manual do Escoteiro-Mirim é um livro infantil editado pela Abril em 1976. É uma seqüência do Manual do Escoteiro-Mirim (1971) com material inédito, mas seguindo o modelo de informações variadas de interesse da criança. A obra não foi reeditada, mas a maior parte de seu conteúdo foi reaproveitado no Supermanual do Escoteiro-Mirim, na Biblioteca do Escoteiro-Mirim e na coleção Manuais Disney (Nova Cultural).

As ilustrações de Giovan Battista Carpi têm um estilo distintamente mais ágil e contemporâneo em relação ao Manual do Escoteiro-Mirim original.

Em face da crítica frequente à falta de adequação do conteúdo ao leitor brasileiro, o 2º Manual passou por um extenso processo de regionalização de texto e arte nos artigos aplicáveis. Em particular, as seções sobre árvores, aves e peixes ornamentais se referem a espécies brasileiras.

Relativamente a outros manuais Disney brasileiros, exemplares do 2º Manual são muito escassos atualmente. São valorizados pelos entusiastas por seus elementos singulares, como a lista de peixes ornamentais (diferente da publicada no Supermanual do Escoteiro-Mirim) e o resumo do I Ching no encerramento da obra. Em 1976 referências ao I Ching eram pouco comuns em publicações não-especializadas e virtualmente inexistentes em livros infantis, o que ressalta o pioneirismo do 2º Manual. O artigo do I Ching nunca mais seria republicado.

Ver também 
 Disney
 Tio Patinhas

Literatura infantojuvenil
Escoteiro-Mirim, Manual do, 2º